Der Maine State Treasurer gehört zu den konstitutionellen Ämtern des Staates Maine.

Geregelt wird das durch den Artikel V Teil III der Verfassung von Maine. Der Treasurer wird zu Beginn der ersten Sitzung der neuen Maine Legislature für eine Amtszeit von zwei Jahren, zusammen mit den anderen Verfassungsämtern von Maine gewählt. Die Amtszeit ist auf vier aufeinanderfolgende Amtszeiten begrenzt. Zu den Aufgaben des Treasurers gehören die Finanzdienstleistungen für alle staatlichen Stellen, die Ausgabe von Anleihen und die Verwaltung der Schulden des Staates. Außerdem die Verwahrung von herrenlosen Gütern,
um sie an ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Der Treasurer ist von Amts wegen Mitglied in mehreren staatlichen Behörden und Agenturen.

Liste der Maine State Treasurers

Weblinks 
 Liste der Maine State Treasurers
 Offizielle Seite der Maine State Treasurer
 Verfassung von Maine

!